Пролетарское () / Пятиполье () — посёлок городского типа (c 1956 года), входит в Макеевский городской совет Донецкой области Украины. Находится под контролем Донецкой Народной Республики. Поселок расположен в 15 км от города  Макеевка. Поселковому Совету подчинены также населенные пункты Гусельское, Колосниково, Свердлово, Молочарка, Угольщик, Шевченко.

География

Соседние населённые пункты по странам света 
С, СЗ, З, ЮЗ: город Макеевка

СЗ: Свердлово, Колосниково

З: Угольщик

СВ: город Харцызск

В: Молочарка

ЮЗ: Межевое

ЮВ: Вербовка, Садовое, Новониколаевка

Ю: Холмистое, Гусельское, Шевченко, Грузско-Зорянское

История 
Поселок Пролетарское возник в 1937 году. 238 жителей поселка участвовали в Великой Отечественной войне, из них 82 погибли, 115 человек награждены орденами и медалями СССР.

В 1954 году в сквере поселка Пролетарского установлен памятник воинам, отдавшим жизнь  в годы Великой Отечественной войны.

На территории поселка находятся шахтно-техническая единица № 2 шахты «Холодная Балка» производственного объединения «Макеевуголь».

За трудовые успехи орденами и медалями награждены 397 тружеников поселка:

 семь человек награждены орденом Ленина;  
 семь человек награждены орденом Октябрьской Революции.

В пгт Пролетарское работали:

 средняя школа,
 детский сад,
 поликлиника № 3,
 дворец культуры имени Карла Маркса,
 библиотека,
 почтовое отделение,
 сберегательная касса

12 мая 2016 года Верховная Рада Украины присвоила посёлку название Пятиполье в рамках кампании по декоммунизации на Украине. Переименование не было признано властями самопровозглашённой ДНР.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 3 666 человек.

Население на 2019 год составило 3158 человека.

Население на 2021 год составило 3155 человек.

Общая информация 
Почтовый индекс — 86192. Телефонный код — 6232. Код КОАТУУ — 1413569800.

Местный совет 
86192, Донецкая обл., Макеевский городской совет, пгт. Пролетарское, ул. Центральная, 4, 6-14-46.

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Макеевского городского совета Донецкой области
Посёлки городского типа Донецкой области